Артаван ():

 Артаван — село в марзі (области) Арагацотн, Вірменія.
 Артаван — село в марзі Вайоц Дзор, Вірменія.